Tremembé, comune brasiliano dello Stato di San Paolo
Tremembé, distretto della città di San Paolo
Subprefettura di Jaçanã-Tremembé, subprefettura della città di San Paolo
Tremembé, popolo indigeno brasiliano del Ceará
Tremembé, lingua estinta parlata dal suddetto popolo